Гервалла () — албанская и косоварская фамилия.

Известные носители 
 Гервалла, Юсуф (1945—1982) — косоварский поэт, писатель, музыкант, журналист и политический деятель.

 Двойные фамилии
 Гервалла-Шварц, Доника (род. 1971) — косоварская политическая и государственная деятельница.